Michael Jackson, Il était une Voix est un livre musical et biographique publié par la musicologue française Isabelle (Stegner) Petitjean, docteure ès musicologie et spécialiste de Michael Jackson. Publié en 2017 en français, puis en 2020 en anglais, aux éditions Delatour France, l’ouvrage s’intéresse en détail à la voix de Michael Jackson, en mêlant analyse et contexte biographique et culturel. 

Le livre est préfacé par Bruce Swedien, qui a été le principal ingénieur du son de l'artiste de 1979 à 2001, et qui, notamment avec Quincy Jones, a été l’un des architectes du « son Jackson » et responsable privilégié de l’enregistrement de sa voix sur ses différents albums. Le livre est également illustré par l’artiste québécoise Renée Paul.

Il est constitué par une partie des recherches universitaires menées par l'auteure pour sa thèse de doctorat à l'Université de la Sorbonne. Il fait suite à une étude croisée sur l'album Dangerous de Michael Jackson, intitulée La culture pop au panthéon des Beaux-Arts, publiée en 2015 par L'Harmattan et mettant en perspective la pochette du disque réalisée par l'artiste Mark Ryden et le contenu musical de l'opus.

Résumé 
Par une approche physiologique et sociologique, Isabelle Petitjean s'intéresse au potentiel vocal de Jackson et l’utilisation de cette voix, tant au travers de la musique que des textes, comme vectrice d’une identité et d’une philosophie post droits civiques, prônant notamment l’égalité et la fraternité raciale. 

Le livre aborde ainsi les messages véhiculés par les textes les plus emblématiques des chansons de Michael Jackson, les replaçant dans leur contexte (politique, social). L'auteure analyse, de l’album Off the Wall (1979) à Invincible (2001), avec un retour sur la carrière de Michael Jackson avec ses frères au sein des Jackson 5, toute la « richesse de l'univers Jackson » : l’évolution stylistique de la voix du chanteur, avec ses expressions singulières, et les liens qu'elle entretient avec les musiques afro-américaine et blanche.

L’ouvrage met également en évidence le travail entrepris par Michael Jackson pour optimiser et conserver les qualités de sa voix, comme son ambitus et son timbre, aux côtés de son entraîneur vocal Seth Riggs, fondateur de la méthode « Speech Level Singing ». Il détaille également les processus mis en œuvre en studio par Bruce Swedien pour enregistrer la voix de Jackson sans la dénaturer. 

Pour Edith Weber, « Isabelle Petitjean a le don de poser des questions pertinentes sur la voix extraordinaire de Michael Jackson, son origine (cadeau du ciel ou de la nature) et sur son message ».

Notes et références 

Michael Jackson
Livre paru en 2017